Донни () — имя собственное.

Персоналии
 Донни Йен
 Стили, Донни
 Хамзик, Донни
 Хёйсен, Донни
 Уолберг, Донни
 Донни Монтелл (род. 1987) — литовский певец.
 Жаклин Донни

Кинематограф
 Донни Дарко
 Донни Браско (фильм)

Страницы значений:Тёзки